Pál Szabolcs (Budapest, 1988. január 14. –) magyar labdarúgó. Csatárként játszik.

További információk 
Soccerway profil

1988-ban született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Vasas labdarúgói
Az MTK labdarúgói
A DAC 1912 FC labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A DVTK labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
Budapesten született személyek
Élő személyek